Triolet (dichtvorm), een achtregelig refreindicht, behorende tot de rondeelfamilie
Triolet (Mauritius), een plaats in het Mauritiaanse district Pamplemousses